Касас-дель-Монте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 27,61 км². Население — 808 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 

Муниципалитеты Касереса